Q'eqchi' (volk), een Mayavolk
 Q'eqchi' (taal), de taal van dat volk